Вильявельид ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 21,71 км². Население — 72 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида